Да́рья Спиридо́нова:
 Спиридонова, Дарья Сергеевна (род. 1998) — российская гимнастка.
 Спиридонова, Дарья Эриковна (род. 1977) — российская журналистка и телеведущая.